William Morrow and Company — американское издательство, основанное Уильямом Морроу в 1926 году. В 1967 году издательство было куплено компанией Scott Foresman, в 1981 году перепродано Hearst Corporation, а в 1999 году новым владельцем издательства стала News Corporation (ныне News Corp). В настоящее время является импринтом HarperCollins.

Долгое время  был президентом, а позже председателем совета William Morrow and Company.

Писатели, книги которых публиковались в издательстве 

 
 
 
 Рэй Брэдбери
 Эрл Стэнли Гарднер
 Нил Гейман
 Джон Гроган
 
 
 Беверли Клири
 Мэг Кэбот
 Стивен Левитт
 Элмор Леонард
 
 
 
 Кристофер Мур
 Джерард О'Нил
 
 Лоуренс Джонстон Питер
 Роберт Пирсиг
 Коки Робертс
 Джеймс Роллинс
 
 
 Нил Стивенсон
 Мэри Стюарт
 Томас Сэвидж
 Жаклин Сюзанн
 
 
 
 
 Эллис Уоррен
 Моррис Уэст
 
 Джо Хилл
 Майкл Шейбон
 Сидни Шелдон
 
 Невил Шют

В 1969 г. издательство выпустило в английском переводе книгу стихов Беллы Ахмадулиной.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт издательства

Издательства, основанные в 1926 году
Издательства США
Подразделения News Corporation